L’Argent steht für:

 L’Argent, Originaltitel von Das Geld (Zola), Roman von Émile Zola (1890/1891)
 L’Argent (Péguy), Essay von Charles Péguy (1913)
 L’Argent, Originaltitel von Das Geld (1928), französischer Film von Marcel L’Herbier
 L’Argent (1936), französischer Film von Pierre Billon 
 L’Argent, Originaltitel von Das Geld (1983), französischer Film von Robert Bresson 
 L’Argent (1988), französischer Fernsehfilm von Jacques Rouffio